Шлепер (нім. Schlepper — буксир, тягач; від schleppen — волочити), механізм прокатних станів для переміщення металу, що прокочується в поперечному напрямку (з одного рольганга на інший).
 Шлепер () — молекула, що є носієм антигенної детермінанти.
 Шлепер (англ. Transfer bed (table), drag-over unit) — канатний або ланцюгової транспортер для переміщення великосортних профілів і заготовок поперек цеху.
 Шлепер — в кримінальному середовищі означає «кишеньковий злодій»
 Шлепер — художній пензель з подовженим ворсом, створений для довгих прямих ліній.
 Шлеппер — єврей, який не слідує традиціям не пити, не курити, веде себе не як інші євреї громади. Євреїв українці сприймають як роботящих, гарних лікарів, а шлепер — виняток. Єврей, який не вдався. Синонім українською — це нехлюй. (пояснення Геннадія Москаля: http://censor.net.ua/news/155905/moskal_vstupilsya_za_yanukovicha_shlepper__eto_evreyi_kotoryyi_ne_udalsya )